Кубок Мальти з футболу 2017–2018 — 80-й розіграш кубкового футбольного турніру на Мальті. Титул здобула Валетта.

Календар

Регламент 
Відповідно до формату змагань клуби Прем'єр-ліги стартують з 1/16 фіналу, у перших двох та в попередньому раунді грають клуби 2 - 4 дивізіонів.

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 грудня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 грудня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 грудня 2017

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 січня 2018

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 лютого 2018

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 квітня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Мальти на soccerway 

2017–2018
Мальта
Мальта